Vocht ist der Familienname folgender Personen:

 Godfried De Vocht (1908–1985), belgischer Radrennfahrer
 Jacques De Vocht (1902–1952), belgischer Politiker
 Liesbet De Vocht (* 1979), belgische Radrennfahrerin
 Lodewijk De Vocht (1887–1977), belgischer Komponist
 Wim De Vocht (* 1982), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Focht